Jerzy Pietkiewicz (biskup) – biskup ordynariusz żmudzki
 Jerzy Pietkiewicz (poseł) – poseł na sejm 1989-1991